Indywidualne Mistrzostwa Polski 2008 – 65. edycja corocznego turnieju mającego wyłonić najlepszych polskich żużlowców.

Złotego medalu sprzed roku bronił Rune Holta.

Terminarz

Ćwierćfinały

Gdańsk 
 5 czerwca 2008
 Gdańsk
 Sędzia: 
 Widzów: 1000
 Najlepszy czas:
Awans: pierwsza szóstka

Opole 
 5 czerwca 2008
 Opole
 Sędzia: 
 Widzów: 1000
 Najlepszy czas: 61.60 Tomasz Jędrzejak
Awans: pierwsza szóstka

Krosno 
 5 czerwca 2008
 Krosno
 Sędzia: 
 Widzów: 
 Najlepszy czas:
Awans: pierwsza szóstka

Gniezno 
5 czerwca 2008, Gniezno

Klasyfikacja końcowa
 Jarosław Hampel (Unia Leszno) - 14 (2,3,3,3,3)
 Robert Kościecha (Unibax Toruń) - 13 (3,2,3,3,2)
 Adam Skórnicki (PSŻ Poznań) - 12 (2,1,3,3,3)
 Adrian Gomólski (KM Ostrów) - 10 (3,3,d,1,3)
 Krzysztof Słaboń (WTS Wrocław) - 10 (2,3,1,2,2)
 Dawid Cieślewicz (Start Gniezno) - 8 (2,0,0,3,3)
 Roman Chromik (RKM Rybnik) - 7+3 (3,2,1,1,0)
 Daniel Pytel (PSŻ Poznań) - 7+t (0,0,3,2,2)
 Paweł Staszek (GTŻ Grudziądz) - 7+ns (1,2,0,2,2)
 Robert Kasprzak (Unia Leszno) - 6 (0,3,2,1,d)
 Łukasz Jankowski (PSŻ Poznań) - 6 (3,1,1,0,1)
 Paweł Hlib (Stal Gorzów) - 6 (1,1,1,2,1)
 Mariusz Puszakowski (GTŻ Grudziądz) - 5 (0,2,2,1,d)
 Grzegorz Kłopot (PSŻ Poznań) - 5 (1,1,2,0,1)
 Mirosław Jabłoński (Start Gniezno) - 3 (1,0,2,0,0)
 Marcel Kajzer (Kolejarz Rawicz) - 1 (0,0,d,d,1)
 R1. Sławomir Musielak (Start Gniezno) NS

Półfinały

Gorzów 
3 lipca 2008, Gorzów Wielkopolski

Klasyfikacja końcowa
 Jarosław Hampel (Unia Leszno) - (3,1,3,2,3) 12
 Rune Holta (Caelum Stal Gorzów) - (2,3,2,3,2) 12
 Adrian Gomólski (Intar Lazur Ostrów) - (3,3,2,3,d) 11
 Krzysztof Kasprzak (Unia Leszno) - (w,2,3,3,3) 11
 Adam Skórnicki (PSŻ Milion Team Poznań) - (2,1,3,2,3) 11
 Piotr Protasiewicz (ZKŻ Kronopol Zielona Góra) - (2,2,3,1,2) 10
 Robert Kościecha (Unibax Toruń) - (3,0,2,2,2) 9
 Grzegorz Walasek (ZKŻ Kronopol Zielona Góra) - (3,0,d,3,2) 8
 Dawid Stachyra (Marma Polskie Folie Rzeszów) - (2,0,1,2,1) 6+3
 Jacek Rempała (Unia Tarnów) - (0,2,2,1,1) 6+2
 Daniel Jeleniewski (Atlas Wrocław) - (0,1,1,1,3) 6+1
 Roman Povazhny (Marma Polskie Folie Rzeszów) - (1,3,1,w,ns) 5
 Rafał Dobrucki (ZKŻ Kronopol Zielona Góra) - (1,3,0,ns,ns) 4
 Krzysztof Słaboń (Atlas Wrocław) - (1,2,d,0,ns) 3
 Rafał Trojanowski (PSŻ Milion Team Poznań) - (1,0,1,-,-) 2
 Maciej Kuciapa (RKM Rybnik) - (0,1,d,ns,ns) 1

Bydgoszcz 
3 lipca 2008, Bydgoszcz

Klasyfikacja końcowa
 Tomasz Gollob (Caelum Stal Gorzów) - (3,3,3,3,2) 14
 Krzysztof Jabłoński (Lotos Gdańsk) - (3,3,1,2,3) 12
 Sebastian Ułamek (Włókniarz Częstochowa) - (3,3,3,1,2) 12
 Tomasz Jędrzejak (Atlas Wrocław) - (2,0,3,3,3) 11
 Adrian Miedziński (Unibax Toruń) - (1,2,3,3,2) 11
 Michał Szczepaniak (Złomrex Włókniarz Częstochowa) - (2,1,2,1,3) 9
 Sławomir Drabik (Unia Tarnów) - (2,2,1,2,1) 8
 Piotr Świderski (RKM Rybnik) - (1,1,2,2,2) 8
 Janusz Kołodziej (Unia Tarnów) - (3,3,0,0,0) 6+3
 Damian Baliński (Unia Leszno) - (1,1,0,3,1) 6+2
 Tomasz Chrzanowski (Lotos Gdańsk) - (1,0,0,2,3) 6+1
 Grzegorz Zengota (ZKŻ Zielona Góra) - (0,2,2,0,1) 5
 Krystian Klecha (Unia Tarnów) - (2,0,2,0,d) 4
 Grzegorz Knapp(Kolejarz Rawicz) - (0,2,d,1,1) 4
 Robert Miśkowiak (Intar Lazur Ostrów) - (0,1,1,1,0) 3
 Zbigniew Czerwiński (Intar Lazur Ostrów) - (0,d,1,0,d) 1
 R1. Wiesław Jaguś (Unibax Toruń) - NS
 R2. Adam Czechowicz (Kolejarz Opole) - NS

Finał 
 9 sierpnia 2008
 Stadion im. Alfreda Smoczyka, Leszno
 Sędzia: Leszek Demski
 Widzów: 15 000
 Najlepszy czas: 59.34 Jarosław Hampel (bieg X)

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 Sensacja w Lesznie! Skórnicki pogodził faworytów

2008
2008 w sporcie żużlowym
2008 w polskim sporcie